Ел Полво има више значења:

 Ел Полво (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Полво (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Полво (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полво (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Полво, Лас Перас (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Полво (Сан Педро Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику